

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Atkinson – città della Contea di Pender, Carolina del Nord
 Atkinson – città della Contea di Henry, Illinois
 Atkinson – città della Contea di Piscataquis, Maine
 Atkinson – città della Contea di Holt, Nebraska
 Atkinson – città della Contea di Rockingham, New Hampshire

Meccanica 
 Ciclo Atkinson – ciclo termodinamico per motori a combustione interna
 Motore Atkinson – apparecchio di propulsione che utilizza il ciclo Atkinson

Persone 
 Alia Atkinson (1988) – nuotatrice giamaicana
  Anthony Barnes Atkinson (1944-2017) – economista
 Bill Atkinson (1951) – programmatore statunitense
 Chris Atkinson (1979) – pilota di rally australiano
 Dalian Atkinson (1968-2016) – ex calciatore britannico
 Edward Atkinson (1881-1929) – chirurgo ed esploratore britannico
 Edwin Felix Thomas Atkinson (1840-1890) – entomologo irlandese
 Gemma Atkinson (1984) – attrice e modella britannica
 George Atkinson (...) – calciatore inglese
 George Francis Atkinson (1854-1918) – botanico, micologo e aracnologo statunitense
 Graham Atkinson (1943-2017) – calciatore inglese
 Harry Atkinson (1831-1892) – politico neozelandese
 James Neil Atkinson (1929-2010) – bobbista statunitense
 Jayne Atkinson (1959) – attrice inglese
 John William Atkinson (1923-2003) – psicologo statunitense
 Juliette Atkinson (1873-1944) – tennista statunitense
 Kate Atkinson (1951) – scrittrice britannica
 Kenny Atkinson (1967) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense con cittadinanza spagnola
 La'Tangela Atkinson (1984) – ex cestista statunitense
 Martin Atkinson (1971) – arbitro di calcio inglese
 Matthew Atkinson (1987) – attore statunitense
 Richard Atkinson (1920-1994) – archeologo britannico 
 Ron Atkinson (1939) – allenatore di calcio britannico
 Rowan Atkinson (1955) – attore comico britannico
 Sid Atkinson (1901-1977) – ostacolista, velocista e lunghista sudafricano
 Steve Atkinson (1948-2003) – hockeista su ghiaccio canadese
 Thomas Atkinson (1729-1798) – architetto inglese
 Thomas Witlam Atkinson (1799-1861) – architetto e pittore inglese
 William Walker Atkinson (1862-1932) – giurista e filosofo statunitense
 William Yates Atkinson (1854-1899) – politico statunitense

Altro 
 1827 Atkinson – asteroide della fascia principale
 Atkinson Vehicles Limited – costruttore britannico di autoveicoli, divenuta poi Seddon Atkinson Vehicles Limited
 Indice Atkinson – misuratore economico di disuguaglianza dei redditi